Мезо́н-де-Шан () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Вандёвр-сюр-Барс. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10217.

Коммуна расположена приблизительно в 180 км к востоку от Парижа, в 85 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 38 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 41 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 22 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 17 были экономически активными, 5 — неактивными (показатель активности — 77,3 %, в 1999 году было 81,0 %). Из 17 активных работали 16 человек (13 мужчин и 3 женщины), безработной была 1 женщина. Среди 5 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 1 — пенсионером, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об